L'archipel de Wa est une région imaginaire du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il fait partie de Kara-Tur, un des continents d'Abeir-Toril.

Les îles de Wa font partie du continent de Kara-Tur et sont situées entre la Mers Céleste et la mer Orientale, au large de la péninsule de Koryo. Elles sont voisines de l'archipel de Kozakura et les habitants des deux archipels partagent de nombreux points communs.

Cependant, l'influence du puissant empire de Shou Lung est plus fort dans les îles de Wa que dans Kozakura, et influence davantage sa politique et sa culture.

Région des Royaumes oubliés